Miel steht für:

 Miel, Ortsteil der Gemeinde Swisttal, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schloss Miel in Swisttal
 Miel I (Wasserkraftwerk), Speicherkraftwerk am Fluss La Miel in Kolumbien

Personen:
 Cindy Miel (* 1975), ungarische Pornodarstellerin, siehe Tímea Vágvölgyi 
 Edme-François-Antoine-Marie Miel (1775–1842), französischer Verwaltungsbeamter, Kunstkritiker und Musikschriftsteller

Siehe auch:
 Miele (Begriffsklärung)
 Mil